Владимир Драшусов:
 Драшусов, Владимир Александрович (1850—1912) — член Государственного совета Российской империи.
 Драшусов, Владимир Николаевич (1819—1883) — цензор, почётный опекун и директор Сиротского воспитательного дома, издатель газеты «Московский городской листок».